

Titres 

Moonraker, roman d'espionnage de Ian Fleming publié en 1955 mettant en scène James Bond ;
 Moonraker, film franco-britannique de Lewis Gilbert sorti en 1979, avec Roger Moore dans le rôle de James Bond, basé sur le roman ;
 , bande originale du film de 1979 composée par John Barry ;
 Moonraker, chanson de Shirley Bassey, générique du film de 1979 ;
 , novélisation du film de 1979 par Christopher Wood.
 , film britannique de David MacDonald sorti en 1958.
 Moonraker, émission de radio de la BBC diffusée en 2018, avec Ian Ogilvy dans le rôle de James Bond, basé sur le roman

Divers 
Moonraker (littéralement racleur de lune) peut désigner :
 Moonraker, personnage de l'univers de Marvel Comics ;
 Moonraker, terme maritime anglais correspondant en français au cacatois ;
 Moonraker, protéine présente dans Homo sapiens ;
 Moonraker, indicatif d'appel de la compagnie aérienne maltaise  ;
 Moonraker, groupe de musique américain dont Mike Patton était membre ;
 Moonraker Peak, sommet du parc national des Glaciers en Colombie-Britannique au Canada ;
 Moonrakers, sobriquet des habitants du comté du Wiltshire en Angleterre.